Вероника Марченко:
 Марченко, Вероника Александровна (род. 1969) — российский журналист, правозащитница.
 Марченко, Вероника Сергеевна (род. 1993) — украинская лучница.